CRP puede referirse a :

 Centro de refinación Paraguaná, un complejo refinador de petróleo, en Venezuela.
 Comités de Resistencia Popular, una coalición de numerosas organizaciones palestinas, que opera principalmente en la Franja de Gaza.
 Committee to Re-elect the President o Committee for the Re-Election of the President (Comité para la reelección del Presidente), una organización de recaudación de fondos del presidente de Estados Unidos Richard Nixon.
 C-reactive protein, en inglés : Proteína C reactiva.
 Center for Responsive Politics (Centro para una Política Reactiva), un organismo sin ánimo de lucro situada en Washington D. C.
 CRP Radios, un conglomerado de cadenas de radioemisoras, en Perú.